Владислав I Святий — король Угорщини
 Владислав I Плоцький — князь Польщі
 Владислав I Локетек — король Польщі
 Владислав I Герман — князь Польщі
 Стефан Владислав I — король Сербії